Марси (, ):

Фамилия 
Известные носители:
 Гаспар (1629—1681) и Бальтазар (1624—1674) Марси — братья, французские скульпторы.
 Марси, Уильям Лернд (1786—1857) — американский политический деятель.

Топоним 
Населённые пункты:
 Марси — коммуна во Франции, департамент Ньевр.
 Марси — коммуна во Франции, департамент Рона.
 Марси — коммуна во Франции, департамент Эна.

См. также 
 Марси Икс — американская романтическая кинокомедия режиссёра Ричарда Бенджамина
 Марси Ранкл — одна из героев американского телесериала канала Showtime Californication
 Марси-су-Марль